Иоганн Науман:
 Науман, Иоганн Андреас (1744—1826) — немецкий орнитолог.
 Науман, Иоганн Готлиб (1741—1801) — немецкий композитор.
 Науман, Иоганн Фридрих (1780—1857) — немецкий орнитолог.